Bispinck ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Peus-Bispinck (* 1940), deutsche Politikerin (CDU), MdEP
 Paul Bispinck (1894–1968), deutscher Forstmann